

В

Ссылки 

  

Административное деление Священной Римской империи